Por T4 pode estar à procura de:
 T4 ou Tiroxina - uma hormona sintetizada pela glândula tiróide;
 Bacteriófago T4 - um tipo de vírus;
 Troller T4 - um modelo automóvel da Troller;
 Kawasaki T-4 - um avião subsónico utilizado, sobretudo, para o treino de pilotagem;
 Terminal de Integração do Jorge Teixeira, Terminal de transporte coletivo em Manaus, conhecido como T4.

Desambiguação